Pedro Gual Escandon — presidente da Venezuela
Pedro Gual (município) — município do estado de Miranda, na Venezuela

Desambiguações de antropônimos